Johann Lessing ist der Familienname folgender Personen:

* Johann Gottfried Lessing (1693–1770), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Gottlieb Lessing (1732–1808), deutscher Pädagoge